Aridella (, от  «сухой»):
 Aridella — монотипный род настоящих наездников (Ichneumonidae), известный из Средней Азии. 
 Aridella — монотипный род пауков из семейства Oonopidae, известный с Сейшельских островов.